«Beatsteaks» — німецький рок-гурт, що виконує пісні у жанрі камеді-панк. У творчому доробку 8 альбомів, 3 міні-альбоми, 14 синглів та 13 відеокліпів.

Учасники гурту 
 Arnim Teutoburg-Weiss (вокал, гітара)
 Bernd Kurtzke (гітара)
 Peter Baumann (гітара)
 Thomas Götz (ударні)
 Torsten Scholz (бас-гітара)

Дискографія

Альбоми 
 1997: 48/49
 2000: Launched
 2002: Living Targets
 2004: Smack Smash
 2007: .limbo messiah
 2008: Kanonen auf Spatzen
 2011: Boombox
 2013: Muffensausen

Сингли 
 Atomic Love (2004)
 Hello Joe (2004)
 Frieda und die Bomben (2004)
 Hand in Hand (2004)
 I Don't Care as Long as You Sing (2004)
 Jane Became Insane (2007)
 Cut Off the Top (2007)
 Demons Galore (2 версії) (2007)
 Meantime (2007)
 Milk & Honey (2010)
 Cheap Comments (2011)
 Automatic (2 версії) (2011)
 House on Fire (2011)
 SaySaySay (2013)

Відеокліпи 
 Atomic Love [Live] (2004)
 Hello Joe (2004)
 Hello Joe [Live] (2004)
 Frieda und die Bomben [Live] (2004)
 Hand in Hand (2004)
 I Don't Care as Long as You Sing (2004)
 Jane Became Insane (2007)
 Cut Off the Top (2007)
 Demons Galore (Ver. 1) (2007)
 Demons Galore (Ver. 2) (2007)
 Meantime (2007)
 Milk & Honey (2010)
 Cheap Comments (2011)
 Automatic (Ver. 1) (2011)
 Automatic (Ver. 2) (2011)
 House on Fire (2011)

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ allmusic.com write-up on The Beatsteaks]
 
 Official Beatsteaks fansite (German) 

Німецькі рок-гурти
Панк-рок гурти